Пийп — эстонская фамилия:

 Пийп, Антс (1884—1942) — эстонский государственный деятель.
 Пийп, Борис Иванович (1906—1966) — советский вулканолог.
 Пийп, Эльфриде Иогановна — советский эстонский политический деятель, депутат Верховного совета СССР 1-го созыва.

См. также 
 Пийп (вулкан)
 Пий